Ryōzen puede referirse a:
 Ryōzen, un antiguo pueblo del distrito de Date, en la prefectura de Fukushima y que se unió en 2006 con otras localidades para formar la ciudad de Date;
 Monte Ryōzen, montaña de 1.084 m que forma parte de las Montañas Suzuka;
 Ryōzen, monje japonés que vivió en el siglo XI; o
 Ryōzen, monje japonés que vivió en el siglo XIII.